Miederer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Miederer (1928–1990), deutscher Pfarrer, Rektor und Vorstandsvorsitzender der Diakonie Neuendettelsau
 Siegfried Ernst Miederer (* 1942), deutscher Gastroenterologe und Hochschullehrer